Слокам, Слоком
 Джошуа Слокам
 Генрі Слокам (1827—1894) — американський генерал, учасник Громадянської війни на боці Союзу.
 Слоком (Алабама)